В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Indianapolis 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Патті Фендік і Джиджі Фернандес виграли титул, у фіналі перемігши пару Катріна Адамс і Мерседес Пас 6–4, 6–2.

Сіяні пари 

 Патті Фендік /  Джиджі Фернандес (чемпіонки)
 Катріна Адамс /  Мерседес Пас (фінал)

 Сенді Коллінз /  Елна Рейнах (півфінал)
Відсутня

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Indianapolis